Le   d'armée,  ou XX corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne 
  d'armée (Empire allemand)
  d'armée (Allemagne)

États-Unis 
  d'armée, unité ayant participé à la libération de la France à la fin de la seconde guerre mondiale.

France 
  d'armée, corps de l'Armée française, qui a participe à la guerre franco-allemande de 1870 ;
  d'armée (France), corps d'armée est créé en 1898 à la suite de la création de la  militaire.

Italie 
  corps d'armée, du Regio esercito

Turquie 
  ottoman

Homonymie d'unités militaires